Känguru kan avse:

Kängurudjur – en familj i ordningen fåframtandade pungdjur (''Macropodidae')
 Känguru – en storvuxen individ från arter av släktet Macropus eller i svenska synonym till kängurudjur
Känguruer – en sorts pungdjur från familjen kängurudjur, inget systematiskt taxon vanligen storvuxna arter av släktet Macropus
Känguru (varumärke) – varumärke för böcker utgivna av Bokförlaget Lind & Co
Känguru (tidskrift) – organ för Humanistiska föreningen vid Stockholms universitet
 Känguru (film) – en amerikansk film från 1952